Сезон 2009/2010 стал для Атлетико Мадрид 73-м Чемпионате Испании.

Состав команды 

|-----
! colspan="9" bgcolor="#B22222" align="left" |
|----- bgcolor="#DFEDFD"

|-----
! colspan="9" bgcolor="#B22222" align="left" |
|----- bgcolor="#DFEDFD"

|-----
! colspan="9" bgcolor="#B22222" align="left" |
|----- bgcolor="#DFEDFD"

Трансферы

Пришли в клуб

Лето 

7.000.000

Зима 

8.000.000

Ушли из клуба

Лето 

9.900.000

Зима 

8.000.000

Общие убытки:15.000.000

Общая прибыль:17.900.000

Разница:2.900.000

Соревнования

Ла Лига

Результаты турнира

Турнирная таблица 

* «Атлетико Мадрид» выиграл Лигу Европы — 2009/10 и автоматически попал в следующий розыгрыш Лиги Европы.
 «Мальорка» не прошла лицензирование в УЕФА, её место в Лиге Европы было передано «Вильярреалу».

Кубок Испании

4-й раунд

1/8 финала

1/4 финала

1/2 финала

финал

Лига чемпионов

3-й квалификационный раунд

Групповой этап

Лига Европы

Плей-офф

1/16 финала

1/8 финала

1/4 финала

1/2 финала

финал

Статистика

Игры и голы 

|-
! colspan="16" style="background:#dcdcdc; text-align:center;"| Вратари

|-
! colspan="16" style="background:#dcdcdc; text-align:center;"| Защитники

|-
! colspan="16" style="background:#dcdcdc; text-align:center;"| Полузащитники

|-
! colspan="16" style="background:#dcdcdc; text-align:center;"| Нападающие

|-
! colspan="16" style="background:#dcdcdc; text-align:center;"| Покинули клуб в течение сезона

|}

Бомбардиры

Ссылки 

Сезоны ФК «Атлетико» Мадрид